Bodal kan hasyfta på:

Bodal, Lidingö – ett bostadsområde inom stadsdelen Baggeby på Lidingö
Bodal, Östersunds kommun – en by i Östersunds kommun
Bodal, Raseborg – en by i Raseborgs stad (före detta Ekenäs stad) i Finland